

Гавриловський — хутір, Кугарчинський район, Башкортостан
 Гавриловський — селище, Поспєлихинський район, Алтайський край